Минулого року чемпіонками були Ганна Калінська та Вікторія Кужмова,  але цього року вони в турнірі не грали.

Титул виграли Луціє Градецька та Крістина Плішкова, здолавши в фіналі пару Моніка Нікулеску / Ралука Олару з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання 

 Основна сітка 

Doubles